Niklas Kreuzer est un footballeur allemand, né le  à Munich, évoluant au poste de défenseur central au Hallescher FC.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion de 3.Liga en 2016 avec le Dynamo Dresde

Références

Liens externes 
 

Naissance en février 1993
Naissance à Munich
Footballeur allemand
Joueur du Rot-Weiss Erfurt
Joueur du Dynamo Dresde